Mergulhão-pequeno pode referir-se à:

 Tachybaptus ruficollis, ave pertencente à família Podicipedidae, encontrada na Europa.
 Tachybaptus dominicus, ave pertencente à família Podicipedidae, encontrada no continente americano.

Desambiguação